Batalha de Palmira (1941)
Batalha de Palmira (Maio de 2015)
Batalha de Palmira (Julho–Agosto de 2015)
Batalha de Palmira (Março de 2016)
Batalha de Palmira (Dezembro de 2016)
Ofensiva de Palmira (2017)